

Sigle 
 Germana Esperanto-Junularo  – associazione esperantista tedesca

Codici 
 gej – codice ISO 639-3 della lingua gen